Rhizothrix är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Rhizothrix i familjen Rhizothricidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhizothrichidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Rhizothrix